Мегел (Megellus) e име на:

 Когномен на фамилията Постумии
 Луций Постумий Мегел (консул 305 пр.н.е.) I, консул 305, 294 и 291 пр.н.е.
 Луций Постумий Мегел (консул 262 пр.н.е.) II, консул 262 и цензор 253 пр.н.е.